Zeitlin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Zeitlin (1898–1973), polnisch-US-amerikanischer jiddischer Schriftsteller 
 Benh Zeitlin (* 1982), US-amerikanischer Filmemacher
 Denny Zeitlin (* 1938), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Elchanan Zeitlin (1902–1941), polnischer jiddischer Journalist und Schriftsteller 
 Froma I. Zeitlin (* 1933), US-amerikanische Altphilologin
 Hillel Zeitlin (1872–1942), polnischer jiddischer Schriftsteller und Publizist
 Jewsei Lwowitsch Zeitlin (* 1948), russischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Leo Zeitlin (1884–1930), russischer Geiger, Arrangeur und Komponist
 Leon Zeitlin (1876–1967), deutscher Nationalökonom und Politiker (DDP, DStP)
 Lew Moissejewitsch Zeitlin (1881–1952), russischer Geiger
 Mark Danilowitsch Zeitlin (1943–2022), sowjetisch-israelischer Schachspieler
 Michail Semjonowitsch Zeitlin, deutsch Michael Zeitlein (* 1947), russisch-deutscher Schachspieler
 Solomon Zeitlin (1892–1976), litauischer Rabbiner und Historiker
 Zvi Zeitlin (1922–2012), US-amerikanischer Violinist

International wird der Name Zeitlin auch als Tseitlin geschrieben.

Siehe auch:
 Zeitling
 Zeitlein
 Zetlin